Caracal — второй студийный альбом британcкой группы Disclosure, который вышел 25 сентября 2015 года на лейблах PMR и Island. В записи диска участвовали Сэм Смит, Лорд, The Weeknd, Мигель и другие приглашённые музыканты.
7 декабря 2015 года был номинирован на премию Грэмми-2016 в категории Лучший танцевальный/электронный альбом.

Синглы 
«Holding On», записанный при участии американского джазового музыканта Грегори Портера, вышел 26 мая в качестве альбомного лид-сингла. Песня достигла позиции № 46 в британском чарте UK Singles Chart. Затем 27 июля дуэт издал сингл «Omen», записанный при участии британского музыканта Сэма Смита, который позднее достиг позиции № 13 в Великобритании. Смит был также приглашён для записи сингла «Latch», который достиг позиции № 11 в Соединённом Королевстве и № 7 в американском чарте Billboard Hot 100.

Награды и номинации

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы на английском языке
Хаус-альбомы